San Germán kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Urbano Noris, ort, Provincia de Holguín,

Mexiko 

 San Germán, Querétaro Arteaga, ort, San Juan del Río, 
 San Germán, Guanajuato, ort, San Francisco del Rincón, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar